Сир:

 Сир — форма обращения к монарху.
 Сир — река, протекающая в Люксембурге.
 Сир, Луи (имя при рождении Сиприан Ноэ Сир; 1863—1912) — канадский силач и борец.
 Сир, Том (род. 1970) — нидерландский футболист, защитник.
 Сир из Павии — святой, первый епископ Павии.